Mariveles kan avse:

 Mariveles, Bataan – en kommun i Filippinerna
 Mariveles (berg) – ett berg i provinsen Bataan, Filippinerna
 Marivelesrevet – Malaysia